Les Tok'ras sont une communauté d'extraterrestres imaginés pour la série télévisée de science-fiction Stargate SG-1.

Caractéristiques des Tok'ras 
Les Tok'ras appartiennent à la race des Goa'ulds, mais en constituent une partie dissidente puisqu'ils vivent en symbiose avec leur hôte et leur laissent donc une liberté totale de contrôler leur propre corps.

Contrairement aux Goa'ulds, pour lesquels l'hôte n'est plus libre car sous contrôle total du Goa'uld, l'hôte d'un Tok'ra peut reprendre le contrôle de son corps à tout moment. Tout comme l'hôte et le symbiote goa'uld, l'hôte et le symbiote tok'ra partagent leurs connaissances. Enfin, les Tok'ras ont mis au point une technologie permettant d'extraire une larve d'un hôte sans tuer l'hôte.

Ces derniers forment donc une résistance contre les Goa'ulds (Tok'ra signifie « contre Râ », celui-ci étant le plus puissant des Grands Maîtres goa'ulds), et forment une alliance avec la Terre.

Lorsque les Tok'ras choisissent une nouvelle planète, ils construisent un réseau de tunnels souterrains et s'y installent.

Origine des Tok'ras 
À l'origine des Tok'ras, on trouve Égéria, une reine goa'uld qui n'avait pas les intentions de conquête et la soif de pouvoir des autres Goa'ulds. Les Goa'ulds disposant d'une mémoire génétique, sa descendance hérita de ces particularités. 

Dans l'épisode 6x10 - La Reine, on apprendra que cette reine n'était pas, comme le pensaient les Tok'ra, morte mais retenue prisonnière par les Pangaris, un peuple extraterrestre qui se servait d'elle afin de fabriquer un remède leur permettant d'avoir un système immunitaire renforcé.

Alliance 
Les Tok'ras seront amenés à créer une alliance avec les humains de la Terre (équipes SG) afin de combattre les Grands Maîtres goa'ulds. Samantha Carter, membre de l'équipe SG-1, sera l'hôte du Tok'ra Jolinar de Malkshur pendant quelque temps, puis Selmak prendra pour hôte Jacob Carter, le père de cette dernière, le sauvant ainsi d'un cancer. Ceci renforcera encore les liens entre ces deux peuples. Réussissant petit à petit à convaincre les Jaffas que les Goa'ulds ne sont pas des dieux en dépit de leurs pouvoirs, liés à leur technologie, des groupes de Jaffas vont se rebeller et venir grossir les rangs de l'alliance. L'alliance sera donc composée de Terriens (humains de la Terre), de Tok'ras, et de Jaffas.

Cependant, certains Terriens tels que Jack O'Neill, et bon nombre de Jaffas, conserveront toujours une certaine méfiance à leur égard, du fait de leur cousinage avec les Goa'ulds, et cela de façon réciproque, ce qui a probablement contribué à la disparition de l'alliance dans l'épisode 7x16 - La fin de l'union. 

Le problème est qu'il n'existe aucun moyen de s'assurer de l'autonomie de la volonté de l'hôte, et donc de certifier qu'il a accepté l'implantation de son plein gré: lors d'une possession réussie, le symbiote supplante facilement la volonté de l'hôte et peut accéder à sa mémoire ce qui lui permet de cerner la personnalité de son hôte. Il peut camoufler les caractéristiques proprement Goa'ulds telle que l'illumination des yeux ou l'amplification de la voix de l'hôte, dissimulant sa nature. Un Tok'ra n'aurait donc aucune difficulté à simuler la différence de personnalités et prétendre l'existence de la symbiose entre lui et l'hôte. 

Les Tok'ras ne parviennent pas à se départir de l'arrogance naturelle propre à leur espèce et à plusieurs races évoluées technologiquement. O'Neill affiche très vite son scepticisme sur la liberté des hôtes et Jacob Carter mentionne le fait qu'ils ne peuvent que leur faire confiance à ce sujet. 

Leur arrogance face aux humains n'est supplantée que part leur mépris si ce n'est leur haine - réciproque - envers les Jaffas, néanmoins, Jacob Carter avance l'idée que ce serait les hôtes des Tok'ra qui auraient des préjugés car ceux-ci ont vécu durant des millénaires sous le joug des Jaffas. Heureusement Teal'c, un Jaffa et Selmak, un Tok'ra essayent d'améliorer les relations.

Certains Tok'ra, parmi les plus éminents, se méfient également de la symbiose Tok'ra/terrien, car la volonté des habitants de la Terre n'a pas été écrasée par des millénaires d'esclavage, ce qui est un avantage, mais cela les rend aussi particulièrement influent auprès de leur symbiote. On peut remarquer par exemple que c'est davantage Jacob que Selmak qui s'exprime lors de ses apparitions tandis que le résultat de l'implantation de Kanan dans O'neill a été véritablement catastrophique pour l'autodiscipline du Tok'ra. Ce cas, ajouté à celui de la possession de Carter par Jolinar, rappelle quand même la faculté des Tok'ras à imposer leur volonté à l'hôte, au même titre que le reste de leur espèce, ce qui maintient toujours une certaine défiance envers la symbiose qu'il propose.

Les relations entre symbiote et hôte sont cependant plus compliquées que cela. Il semble en fait que les deux individus s'influencent mutuellement dans leur personnalité et leur comportement. 

Un cas illustratif est celui de la possession temporaire d'O'Neill par Kanan: dans l'épisode 6x06 - Abysses, possédé à son insu par le Tok'ra, il se rend dans une base de Ba'al afin de secourir le lo'taur dont ce dernier était tombé amoureux lors d'une précédente mission, sans attendre l'autorisation de ses semblables. Alors que la résistance tok'ra peine à concevoir un geste aussi irresponsable de la part d'un des leurs, Carter fait l'hypothèse que Kanen aurait été influencé par le système de valeur d'O'Neill, qui implique une grande solidarité avec les siens et le refus de les abandonner derrière soi. 

Il est donc clair que l'individu résultant d'une implantation tok'ra est le fruit d'une complexe interaction entre les deux consciences, qui s'entremêlent et s'influencent mutuellement.

Voir aussi 
 Goa'ulds
 Jaffas
 Tau'ris